Дже́ссика Су́ла (; род. , Горсайнон, Уэльс) — британская актриса. Известна по роли Грейс Вайолет Блад в третьем поколении молодёжного сериала «Молокососы» и роли Марши в триллере «Сплит».
В 2019 году вышел 3 сезон сериала «Крик» с Джессикой в главной роли.

Биография 
Сула родилась в Суонси. Выросла в городе Горсейнон, там же окончила школу и колледж. Она играет на гитаре, занимается карате, говорит на английском, испанском и французском языках.

Её мать, родом с Тринидада, наполовину афроиспанка и наполовину китаянка. Отец наполовину немец и наполовину эстонец.

Карьера 
Дебют Джессики состоялся в 2011 году, когда она была утверждена на роль Грейс Вайолет Блад в «Молокососах». В 2015 году она получила главную роль в драме «Путь к выздоровлению». Её первой большой ролью стала 15-летняя Лайла в фильме «Honeytrap». В 2016 году Сула приняла участие в фильме «Сплит».

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Киноактрисы Великобритании